Атауллин — фамилия; имеет женскую форму Атауллина.
 Атауллин, Ренат Нуруллаевич (род. 1965) — советский и российский футболист, полузащитник.
 Атауллин, Ринат Юморович (1959—2022) — российский живописец, член Союза художников CCCР.